Се́лище () — деревня в составе Каменского (да 2013 г. Сластёновского) сельсовета Чаусского района Могилёвской области Республики Беларусь.

Географическое положение 
Расположена на реке Бася.

Население 
 2010 год — 17 человек

Фотогалерея

См. также 
 Сластёновский сельсовет
 Чаусский район

Примечания

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь
 Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Населённые пункты Чаусского района